«Crooked Teeth» — восьмий студійний альбом та десятий загальний американського рок-гурту Papa Roach. В США альбом вийшов 19 травня 2017.

Список пісень

Учасники запису 
 Джейкобі Шеддікс – вокал
 Джеррі Гортон – електрогітара, задній вокал
 Тобін Есперанс – бас-гітара, задній вокал
 Тоні Палермо – барабани

Додаткові музиканти
 Skylar Grey – додатковий вокал в треку 6
 Machine Gun Kelly – додатковий вокал в треку 8

Чарти

Примітки 

Альбоми Papa Roach
Альбоми Eleven Seven Music
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2019
Альбоми альтернативного року
Події 19 травня
Травень 2019
Рок-альбоми